Пантелеево — название географических объектов в России.

Населённые пункты

Владимирская область 
 Пантелеево — село в Ковровском районе.
 Пантелеево — деревня в Кольчугинском районе.

Вологодская область 
 Пантелеево — деревня в Майском сельском поселении Вологодского района.
 Пантелеево — деревня в Новленском сельском поселении Вологодского района.
 Пантелеево — деревня в Никольском районе.

Ивановская область 
 Пантелеево — деревня в Тейковском районе.
 Пантелеево — деревня в Шуйском районе.

Кировская область 
 Пантелеево — деревня в Лузском районе.

Костромская область 
 Пантелеево — деревня в Нейском районе.
 Пантелеево — прежнее название деревни Ушково в Галичском районе.

Московская область 
 Пантелеево — деревня в Дмитровском районе.
 Пантелеево — деревня в Егорьевском районе.

Нижегородская область 
 Пантелеево — деревня в Богородском районе.

Псковская область 
 Пантелеево — деревня в Гдовском районе.

Тверская область 
 Пантелеево — деревня в Калининском районе.
 Пантелеево — деревня в Кимрском районе.

Ярославская область 
 Пантелеево — станция в Даниловском районе.
 Пантелеево — деревня в Некоузском районе.

Железнодорожная станция 
 Пантелеево — станция Северной железной дороги.

См. также 
 Пантелеева